Чемпіонат Ізраїлю з баскетболу 2015—2016 — 62-ий чемпіонат Ізраїлю з баскетболу серед чоловічих команд.

Регулярний сезон

Матч всіх зірок

Плей-оф

Фінал чотирьох

Посилання 
 Офіційний сайт 
 basket.co.il

2016
‎Ізраїль
Ізраїль‎